Kroemer ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti.

 Herbert Kroemer (*1928), nemški fizik in nobelovec.
 Karl Kroemer (1871—1956), nemški strokovnjak za vinogradništvo.
 Kurt Kroemer

Glej tudi 
 Krömer